De Ronde van de Haut-Var 2002 werd verreden op zaterdag 23 februari. Het was de 34ste editie van deze Franse eendagswedstrijd, die ging over een afstand van 180 kilometer.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

2002
Eendagswielerwedstrijd in 2002